Несмотря на почти проигранную центральным правительством гражданскую войну, Китайская республика приняла участие в Летних Олимпийских играх 1948 года, но не завоевала ни одной медали.

Футбол 

Спортсменов — 18
Состав команды
 Главный тренер — Ли Вай Тун.

Первый раунд

1948
Страны на летних Олимпийских играх 1948 года
1940-е годы на Тайване